Dyscophus — género de anfíbios cujas espécies são conhecidas como Sapo tomate
 Tomate — fruto do tomateiro
 Tomate-cereja
 Tomate-japonês ou tamarilho ou Solanum betaceum
 Tomate (álbum) — da banda Kid Abelha

Desambiguações de vegetais